Ligusticum garganicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Ligusticum garganicum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
garganicum